John DeLorean, imprenditore statunitense che fondò (in Irlanda del Nord) l'omonima marca automobilistica
 DeLorean Motor Company, la marca di auto sportive fondata da John DeLorean
 DeLorean DMC-12, l'unico modello costruito dalla DeLorean Motor Company, celebre per il suo impiego nella trilogia cinematografica de Ritorno al futuro
 DeLorean, la macchina del tempo immaginaria basata su una normale DMC-12 costruita da "Doc" Emmett Brown nella trilogia.
 DeLorean, film documentario del 1981 del regista e produttore D. A. Pennebaker con John DeLorean
 Delorean, gruppo musicale spagnolo di musica indie.